Відомі носії прізвища

 Дорфман Міхаель (рабин).
 Дорфман Міхаель (письменник).
Сторінки зі списками однофамільців-тезок